Aguas Calientes kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Aguas Calientes, Mexiko, Guerrero, Acapulco de Juárez,

Peru 

 Aguas Calientes, ort, Provincia de Urubamba, 

Robotskapade Mexikoförgreningar